Manassas kan syfta på:

Manassas, Virginia
Manassas (musikgrupp)
Manassas (musikalbum)